Team SD Worx (UCI holdkode: SDW) er et professionelt cykelhold for kvinder, som er baseret i Holland. Holdet deltager i eliteløb i landevejscykling som f.eks. UCI Women's Road World Cup.

Ved en pressekonference i oktober 2013 blev det annonceret, at den hollandske verdensmester i enkeltstart Ellen van Dijk ville blive en del af holdet, efter at hun havde underskrevet en tre-årig kontrakt.

Den danske tredobbelte U19 verdensmester, Amalie Dideriksen, underskrev en to-årig kontrakt med holdet i oktober 2014, som skulle gælde for 2015 og 2016.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Nederlandene
Cykelhold for kvinder